Gloning ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gloning (* 1979), deutscher Schauspieler
 Kajetan Alois Gloning (1836–1910), österreichischer Lehrer und Fachschriftsteller
 Sebastian Gloning (* 1979), deutscher Schauspieler
 Thomas Gloning (* 1960), deutscher Germanist